Science-fiction se poate referi la:
Științifico-fantastic, în , gen de lucrări artistice, care cuprinde, printre altele:
Film științifico-fantastic
Literatură științifico-fantastică
Science Fiction, un album al cântărețului Alice Cooper
Science Fiction, un album al formației Blackmail
„Science Fiction”, un cântec al formației australiene Divinyls
Science Fiction, o revistă poloneză publicată începând cu 2001
Science Fiction, o revistă americană care a apărut în perioada 1939–1941